Појам Плиније може да се односи на:
Плиније Старији (23-79. н. е), римски писац и научник
Плиније Млађи (63-113. н. е.), римски сенатор за време цара Домицијана, Нерве и Трајана